B48 ou B-48 peut faire référence à :
 Autres mycoses, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Bundesstraße 48, une route fédérale allemande reliant Bingen am Rhein à Bad Bergzabern ;
 Blackburn B-48 Firecrest, un avion militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres